Tjärnsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Stora Tjärnsjön, sjö i Marks kommun, 
Tjärnsjön, Östergötland, sjö i Finspångs kommun, 
Tjärnsjön, Bohuslän, sjö i Stenungsunds kommun,  (2 ha)
Tjärnsjön, Värmland, sjö i Karlstads kommun,  (34,2 ha)
Tjärnsjön (Folkärna socken, Dalarna), sjö i Avesta kommun, 
Tjärnsjön (Gagnefs socken, Dalarna), sjö i Gagnefs kommun, 
Tjärnsjön (Hedemora socken, Dalarna), sjö i Hedemora kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn